Мата де Гвахе има више значења:

 Мата де Гвахе (Аљенде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мата де Гвахе (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику